Kaiwo Maru (1930), een in 1930 gebouwd Japans tallship  
Kaiwo Maru (schip, 1989),  een in 1989 gebouwd Japans tallship